Лолита, Рестауранте има више значења:

 Лолита, Рестауранте (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лолита, Рестауранте (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику